MMLP peut désigner :
 Marion Maréchal-Le Pen (1989-), femme politique française ;
 The Marshall Mathers LP, album du rappeur Eminem.